Algemeen
 Monorail, een spoorsysteem waarbij het voertuig over een enkelrailig spoor rijdt
 Lartigue-monorail, een type monorail

Pretparkattracties
 Monorail (Bellewaerde), een voormalige attractie in Bellewaerde Park
 Monorail (Bobbejaanland)
 Monorail (Drievliet), een attractie in Familiepark Drievliet
 Monorail (Slagharen), een attractie in Attractiepark Slagharen
 Walt Disney World Monorail, een attractie in Walt Disney World Resort

Transport
Japan
 Chiba Monorail
 Kitakyushu Monorail
 Monorail van Naha
 Osaka Monorail
 Shonan Monorail
 Tokio Monorail
 Tokio Tama Intercity Monorail
Indonesië
 Jakarta Monorail
Verenigde Staten
 Las Vegas Monorail
Rusland
 Monorail van Moskou